Yahoo! — portal de serviços de internet
 Yahoo! Messenger
 Yahoo (banda) — grupo musical brasileiro
 Yahoo (álbum)

Desambiguações de tecnologia